

Sigle 
 Bank of Canada – banca centrale del Canada
 Bank of China – banca cinese
 Buoni obbligazionari comunali
  Bloc Obrer i Camperol  Bloque Obrero y Campesino – Blocco Operaio e Contadino, partito politico spagnolo
 Blue Öyster Cult – gruppo musicale rock statunitense
 Boards of Canada – duo di musica elettronica britannico
 British Oxygen Company – vecchia denominazione di The BOC Group, azienda britannica

Codici 
 BOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Bocas del Toro (Panama)

Altro 
 Boc Aseca – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Emil Boc – politico e avvocato rumeno